Lacinka (-{łacinka, лацінка}-) ili beloruska latinica je često ime za više istorijskih latiničkih pisama za pisanje beloruskog jezika.

Upotreba 

Lacinka je ponekad bila korišćena na teritoriji današnje Belorusije, uglavnom u -{XIX}- stoleću i prvim godinama -{XX}- stoleća. Beloruski se zvanično pisao latiničkim pismom samo tokom okupacije Belorusije od strane nacističke Nemačke (1941–44).
Ponekad je korišćena u nedeljniku Naša Njiva i u nekim medijima beloruske dijaspore na Internetu. Slična je lužičkoj abecedi i sadrži delove poljske i češke abecede.

Спољашње везе 

 Беларуская лацінка для "чайнікаў" (раскладка клавіятуры)
 Латинизатор белоруских текстова и сајтова

Latinica
Beloruski jezik